Kgatla peut désigner :
 les Kgatla, un peuple du Botswana
 le kgatla, un dialecte du tswana
 Stanley Kgatla, un footballeur sud-africain